William C. Hooker – wynalazca sprężynowej pułapki na myszy
 William Jackson Hooker (1785–1865) – angielski botanik